Miejscowości w USA:
 Pine City – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine
 Pine City – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
Gminy w USA:
 Pine City (ang. Pine City Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pine